Kronos (y distintas transliteraciones, como khronos, krono, khrono, kronus, khronus, etc.) puede referirse a:

Mitología
En la mitología griega, Chronos puede hacer referencia a:
 Chronos, la personificación del tiempo.
 Crono, el primero de los titanes, a veces identificado con el anterior.

Música
 Kronos Quartet, cuarteto de cuerda.
 Kronos, grupo francés de brutal death metal.
 Krönös, un grupo colombiano de heavy metal.
 Kronos, sintetizador workstation de la compañía Korg.
 Kronos, deejay italiano de música dance.
 DJ Kronos, deejay YEKLANO de música TOY

Ciencia Ficción
 Kronos, película de 1957.
 la transliteración de Qo'noS, el planeta de origen de los klingon en el universo ficticio de Star Trek.
 Kronos, un personaje de la serie inglesa de ciencia ficción, Doctor Who.

Automovilismo
 Kronos Racing, empresa automovilística belga.
 Kronos Total Citroën World Rally Team, equipo de rallyes que compitió en 2006 en el WRC.
 OMV Kronos Citroën World Rally Team, equipo de rallyes.